Blazejewski ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Ferdinand Blazejewski (1862–1900), deutscher evangelischer Pfarrer und der Gründer eines Diakonissenhauses
 Carmen Blazejewski (* 1954), deutsche Autorin
 Hans Blazejewski (* 1940), deutscher Buchautor, Heimatforscher und Verleger
 Lorris Andre Blazejewski (* 1986), deutscher Schauspieler, Sänger, Rapper und Filmproduzent
 Maria Blazejewski (* 1991), amerikanische Basketballspielerin